Открытый чемпионат Китая по снукеру 2012 (, также известен как 2012 Bank of Bejing China Open — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который прошёл в Пекине, Китай, с 26 марта по 1 апреля 2012 года. Победителем стал Питер Эбдон, обыгравший в финале Стивена Магуайра со счётом 10:9.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 75 000
 Финалист: £ 30 000
 Полуфиналисты: £ 18 000
 Четвертьфиналисты: £ 10 000
 1/8 финала: £ 7 500
 1/16 финала: £ 6 000
 4-й раунд квалификации: £ 2 300
 3-й раунд квалификации: £ 1 500
 Высший брейк в квалификации: £ 200
 Высший брейк в основной стадии: £ 2 000
 Общий призовой фонд: 400 000 + приз за максимальный брейк

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Матчи квалификации прошли с 21 по 24 февраля 2012 года в Академии снукера в Шеффилде.

Сенчури-брейки

Квалификация 
 139 Адам Даффи
 137, 129, 129, 105 Сэм Крейги
 130, 123, 118, 107 Цао Юйпэн
 129 Юй Дэлу
 128, 108 Эльфи Бёрден
 124 Найджел Бонд
 124 Доминик Дэйл
 122 Том Форд
 121 Сяо Годун
 119 Дэвид Моррис
 116 Джеймс Уоттана
 115 Люка Бресель
 112, 103 Майкл Уайт
 112 Эндрю Норман
 108 Эдриан Ганнэл
 106 Адитъя Мехта
 105 Алан Макманус
 104 Райан Дэй
 104 Рики Уолден
 103, 101, 100 Джек Лисовски
 103 Джерард Грин
 103, 100 Джейми Коуп
 102 Джейми Джонс
 101 Энтони Хэмилтон
 101 Питер Эбдон
 100 Джо Перри

Основной турнир 
 139 Марк Селби
 135 Стивен Хендри
 132 Стивен Магуайр
 127 Мэттью Стивенс
 124, 109, 107, 104, 103, 103 Питер Эбдон
 122 Джадд Трамп
 119, 114 Лу Нин
 119, 102 Алистер Картер
 116 Джо Перри
 113, 107, 100 Стивен Ли
 111 Дин Цзюньхуэй
 107 Джон Хиггинс
 105 Мартин Гоулд
 104, 103 Стюарт Бинэм
 104 Джимми Уайт
 102 Ронни О'Салливан

Примечания

Ссылки 

 Информация о турнире на World Snooker 

Открытый чемпионат Китая по снукеру
2012 год в снукере